Pierrepont (Aisne) - departement Aisne, Hauts-de-France
 Pierrepont (Calvados) - departement Calvados, Normandië
 Pierrepont (Meurthe-et-Moselle) - departement Meurthe-et-Moselle, Grand Est
 Pierrepont-sur-Avre - departement Somme, Hauts-de-France
 Pierrepont-sur-l'Arentèle - departement Vosges, Grand Est

Persoon  
 Hugo II van Pierrepont - (± 1165 - 1229) - prins-bisschop van Luik